Lynden ist der Familienname folgender Personen:

 Robert von Lynden (1535–1610), Baron von Froidcourt, Offizier in Diensten Spaniens, Genuas, Lüttichs und Kurkölns
 Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg (1826–1885), Utrechter Adeliger (Baron und seit 24. August 1882 Graf), mehrmals Minister
 Donald Lynden-Bell (1935–2018), britischer Astronom und Astrophysiker

 Guillaume d’Aspremont-Lynden (1815–1889), belgischer Politiker
 Henriette van Lynden-Leijten (1950–2010), niederländische Diplomatin
 Hermann von Lynden (1547–1603), Adliger
 Robert Melvil van Lynden (1843–1910), niederländischer Jurist und Politiker der Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

Lynden steht auch für:
 Lynden (Washington)
 Lynden Air Cargo, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Lynden (Adelsgeschlecht), geldrisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Lyndon
 Linden